Tage steht für:

 Pluralform von Tag, eine Zeitspanne
 die Tage, die Regel, periodisch wiederkehrende Blutung aus der Gebärmutter, siehe Menstruation
 Tage (Vorname), schwedischer männlicher Vorname

Siehe auch:
 Tag (Begriffsklärung)